Westerdahl är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Rickard Westerdahl
 Fanny Westerdahl 
 Frida Westerdahl 
 Hjalmar Westerdahl
 Julius Westerdahl
 Kalle Westerdahl 
 Lars Petter Westerdahl
 Nils Westerdahl
 Olof Westerdahl 
 Rikard Westerdahl 
 Stellan Westerdahl

Svenska efternamn